Prothoënor () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Prothoënor (Sohn des Areïlykos), Bruder des Arkesilaos
 Prothoënor (Gefolgsmann), einer der Kämpfer bei der Hochzeit des Perseus